Stelvio hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Stelvio (Italia), pueblo alpino italiano en la provincia autónoma de Bolzano.
 Paso Stelvio, puerto de montaña nombrado en honor al pueblo.
 Parque nacional del Stelvio parque nacional alpino italiano de la misma región.
 Stelvio (Newport), suburbio en el sureste de Gales, Reino Unido.

Además
 Stelvio (queso), o Stilfser, un queso italiano de la comarca homónima.
 Stélvio Rosa da Cruz, futbolista portugués.